Frédéric Thomas peut désigner :
 Frédéric Thomas (1814-1884), homme politique français, ancien député du Tarn ;
 Frédéric Thomas (né en 1963), homme politique français, président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire ;
 Frédéric Thomas (né en 1972), essayiste et rédacteur belge ;
 Frédéric Thomas (né en 1980), footballeur français.